Brookfield kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Brookfield, Victoria, Melton, 
 Brookfield, Queensland – en ort i Queensland, Australien
 Brookfield, New South Wales – en ort i New South Wales, Australien

Storbritannien 

 Brookfield, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Brookfield, Lancashire – en ort i Lancashire, England
 Brookfield, North Yorkshire – en ort i Middlesbrough, North Yorkshire, England
 Brookfield, Skottland – en ort i Renfrewshire, Skottland

USA 

 Brookfield, Missouri, ort, Linn County, 
 Brookfield, Camden County, New Jersey, 
 Brookfield, Illinois, ort, Cook County, 
 Brookfield, Massachusetts, ort, Worcester County, 
 Brookfield, New Hampshire, Carroll County, 
 Brookfield, Wisconsin, ort, Waukesha County, 
 Brookfield, Warren County, New Jersey, 
 Brookfield, Connecticut – en kommun (town) i Fairfield County i Connecticut

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar